Mangelsdorff es un apellido que puede hacer referencia a:
 Emil Mangelsdorff (1925 Fráncfort del Meno-2022, Fráncfort), músico de jazz alemán.
 Albert Mangelsdorff (1928, Fráncfort del Meno-2005, Fráncfort), compositor de jazz alemán y hermano de Emil Mangelsdorff.
 Simone Mangelsdorff (1931-1973), soprano alemana y esposa de Emil Mangelsdorff.
 Ralph Daniel Mangelsdorff (n. 1958), botánico alemán cuya abreviatura como autoridad taxonómica es Mangelsdorff.